CNN steht für:
 CNN (Cable News Network), ein US-amerikanischer Fernsehsender
 CNN International, der internationale Ableger des Cable News Network
 Convolutional Neural Network, ein Konzept des maschinellen Lernens
 Flughafen Kannur in Indien (IATA-Code)

CNN